Рау́ф Фирудди́н оглу́ Маме́дов (; 26 января 1956, Гянджа), в художественном сообществе более известный как Рауф Мамедов — современный российский художник и кинорежиссёр.

Биография 
Родился в 1956 году в городе Кировабад. В 1973 году поступил в Азербайджанский государственный сельскохозяйственный институт, но на втором курсе оставил учёбу в институте и ушёл в армию. После службы работал слесарем, шофёром, а позже санитаром в психиатрической больнице. Опыт работы в больнице повлиял на последующую художественную деятельность: начиная со второй половины 1990-х художник работает с актёрами (или натурщиками) — людьми с синдромом Дауна.

В 1980—1985 годах учился и закончил режиссёрское отделение ВГИКа, после окончания работает кинорежиссёром, вместе с Евгением Гинзбургом снимает телефильмы «Остров погибших кораблей» и «Руанская дева по прозвищу Пышка».

С 1996 года сотрудничает с Айдан галереей, где показывает свои постмодернистские фотосерии и полиптихи на библейские сюжеты. Параллельно снимает документальные фильмы для телевидения, как правило для «Первого канала».

В феврале-марте 2011 года в Московском музее современного искусства прошла первая ретроспектива художника.

Работы находятся в собраниях 
 Фонд культуры «Екатерина», Москва.
 Айдан галерея, Москва.
 Новый музей, Санкт-Петербург.
 Музей современного искусства, Тель-Авив, Израиль.

Персональные выставки 
 2013 — «Прерванный ужин». Frolov Gallery, Москва.
 2011 — «Silentium». Новый музей, С.-Петербург.
 2011 — «Silentium». Московский музей современного искусства, Москва.
 2008 — Московский Международный салон изящных искусств. ЦВЗ Манеж, Москва.
 2007 — «Ужин в Эммаусе». Айдан галерея, Москва.
 2006 — «Исход № 1. ШизоАдам, Игры на подоконниках, Тайная Вечеря. Семь библейских сцен в двенадцати картинах». Галерея Брюса Зильберштейна, Нью-Йорк.
 2005 — «Пьета». Айдан галерея, Москва.
 2004 — «Игры на подоконниках». Галерея Лилии Закировой, Realisme 05, Амстердам.
 2003 — «Игры на подоконниках». Айдан галерея, Москва.
 2003 — Выставка в Музее Израиля, Иерусалим.
 2001 — «Между землей и небесами». Музей современного искусства, Бельгия.
 2000 — Выставка в Церкви H. Lambertus. Линден.
 2000 — «Исход № 1. ШизоАдам». Айдан галерея, Москва.
 2000 — «Адам и Ева, История Человечества». Галерея Лилии Закировой, Голландия.
 1999 — Выставка в Музее Библии, Амстердам.
 1999 — «Тайная вечеря». Айдан галерея, Москва.
 1998 — «Тайная вечеря». Малый Манеж, Москва.
 1998 — «Тайная вечеря. Семь библейских сцен в двенадцати картинах». Галерея Лилии Закировой, Голландия.

Награды, достижения 
 Номинация на премию Кандинского-2007.
 Номинация на премию Кандинского-2010.

Примечания

Ссылки 
 http://frolovgallery.ru/artists/mamedov/works
 Рауф Мамедов на сайте www.gif.ru
 aidangallery.ru/authors/mamedov/bio
 azeri.ru/diaspora/persons/226/
 Gallery Lilja Zakirova

Телережиссёры Азербайджана
Режиссёры России